Hailemelak Tessema (1960. május 20.) etiópiai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2005-ben, a FIFA 45 éves korhatárát betöltve búcsúzott el.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Etióp labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2005-ben, a FIFA 45 éves korhatárát betöltve búcsúzott el.

Világbajnokság 
2001-ben Argentínában rendezték a 13. U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a Kanada–Németország (0:4) csoportmérkőzést és az egyenes kieséses szakaszban, a Costa Rica–Csehország (1:2) összecsapást koordinálta. Vezetett mérkőzéseinek száma:  2

Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit. Az előselejtezők során az afrikai (CAF) zónában 2000-ben a Zambia–Togo (2:0), 2001-ben a Szenegál–Namíbia (4:0) összecsapást vezette.

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit. Az előselejtezők során az afrikai (CAF) zónában 2003-ban a Tanzánia–Kenya (0:0) csoportmérkőzést irányította.

Afrika Kupa 
Tunézia hat nagyvárosa adott otthont a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó rendezvénynek, ahol a Szenegál–Burkina Faso (0:0) és a Tunézia–Guinea (1:1) csoporttalálkozókat irányította. Vezetett mérkőzéseinek száma: 2

Források

Külső hivatkozások 
 http://worldreferee.com/site/copy.php?linkID=1164&linkType=referee&contextType=bio
 http://www.zerozerofootball.com/arbitro.php?id=1366&search=1

Etióp labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
Élő személyek